Chay-Rasullu (ryska: Чай Расуллу) är en ort i Azerbajdzjan.   Den ligger i distriktet Gədəbəy Rayonu, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Baku. Chay-Rasullu ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Chay-Rasullu är huvudsakligen kuperad. Chay-Rasullu ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Chay-Rasullu. Närmaste större samhälle är Çatax,  km nordost om Chay-Rasullu. 

Trakten runt Chay-Rasullu består i huvudsak av gräsmarker. Runt Chay-Rasullu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gədəbəy Rayonu